Albas ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Albas (Aude), Gemeinde im Département Aude
 Albas (Lot), Gemeinde im Département Lot